Mühlbach néven ismert települések
 Mühlbach am Hochkönig: település Ausztriában, Salzburg tartományban
 Mühlbach (Dél-Tirol): Rio di Pusteria település német neve, Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
 Mühlbach (Eger): Pomezí nad Ohří csehországi település német neve, Karlovy Vary-i kerület, Chebi (Eger-i) járás
 Mühlbach (Erdély): Szászsebes város német (szász) neve, Erdélyben, a romániai Fehér megyében
 Mühlbach: az erdélyi Sebes folyó német (szász) neve

Hasonló nevű települések
 Mühlbachl: település Ausztriában, Tirolban
 Rieschweiler-Mühlbach: település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban

Egyéb név
 Luise Mühlbach: Clara Müller (1814–1873) német írónő írói álneve 
 Mühlbach: a Salzach egyik mellékfolyója